Charlotteville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Charlotteville (Georgia)
 Charlotteville (New York)

auf Trinidad und Tobago:
 Charlotteville (Trinidad und Tobago)